Евгений Акимов:
* Акимов, Евгений Константинович (1881 — ?) — офицер Русской императорской армии, кавалер Георгиевского оружия.
 Акимов, Евгений Иванович (1932 — ?) — советский футболист и тренер.